Endobotrya är ett släkte av svampar. Endobotrya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endobotrya